Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 1910.

Note

1910

1910
istorice